Strathcona est un terme pouvant désigner:

Titre
 Baron Strathcona et Mont Royal, politicien et homme d'affaires canadien

Toponyme

Antarctique 
Mont Strathcona

Canada 
Comté de Strathcona, municipalité de l'Alberta au Canada
District régional de Strathcona, district de la Colombie-Britannique
Parc provincial Strathcona, parc provincial de la Colombie-Britannique
Strathcona, ancienne circonscription fédérale canadienne
Edmonton—Strathcona, ancienne circonscription fédérale canadienne
District régional de Comox-Strathcona, ancien district de la Colombie-Britannique
Strathcona, quartier de Vancouver
Strathcona Park, quartier de Calgary en Alberta
Canton de Strathcona, canton de l'Ontario
Parc Strathcona, large parc municipal d'Ottawa en Ontario
Strathcona, communauté dans le comté de Kings sur l'Île-du-Prince-Édouard, au nord de Georgetown.

États-Unis 
Strathcona, ville du Minnesota

Autre
Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians), régiment des Forces armées canadiennes

Homonymie de toponyme